Pál István (1888–1944) festő
 Pál István (1919–2015) Madách-díjas nógrádi pásztor, tereskei dudás, a Népművészet Mestere
 Pál István (1980) Szalonna, népzenész

Hasonló nevűek
 Paál István (1935–2010) szobrász
 Paál István (1942–1998) színházi rendező